Puchelt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Sigismund Puchelt (1820–1885), deutscher Reichsoberhandelsgerichtsrat und Reichsgerichtsrat
 Friedrich August Benjamin Puchelt (1784–1856), deutscher Arzt, Pathologe und Hochschullehrer
 Gerhard Puchelt (1913–1987), deutscher Pianist